Supercupa Europei 1990 s-a jucat între A.C. Milan și Sampdoria Genova, A.C. Milan câștigând cu scorul de 3–1 la general.

Meciurile

Prima manșă

A doua manșă

Note

Legături externe
 RSSSF

1991 în fotbal
Supercupa Europei